MOS est le nom : 
 MOS est une des signatures de Mario De Berardinis artiste-peintre d’affiches italiennes de cinéma dans les années 1960 et 1970 ;
 Mos, est une commune de la province de Pontevedra en Galice (Espagne) ;
 Mós, au Portugal
 les Mani, aussi appelés Mos ou Tongas, un peuple autochtone de langue môn-khmer du sud de la Thaïlande ;
 une variante du patronyme .

MOS ou MoS est l'acronyme de :  
 Mode d'Occupation du Sol ;
  ou note d'opinion moyenne décrivant la qualité d'un codec audio ;
 MOS (), un type de transistor ;
 , une ancienne compagnie américaine d'électronique, filiale de Commodore International ; 
 , une boîte de nuit londonienne ;
 Ma On Shan, une ville nouvelle à Hong Kong ;
 Musée de la Science, en anglais  de Boston ;
 , ou spectroscopie multi-objets, une technique de spectroscopie utilisée en astronomie.

Homonymie de patronyme